Gerngroß ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rodionowitsch Gerngroß (1813–1904), russischer Bergbauingenieur
 Alfred Gerngroß (1896–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Alfred Abraham Gerngroß (1844–1908), deutsch-österreichischer Kaufmann
 Hans Gerngroß (zwischen 1500 und 1510; † 1564), württembergischer Maler
 Ludwig von Gerngros (1839–1916), deutscher Großkaufmann und Mäzen
 Michael Gerngroß (* 1977), deutscher Künstler
 Robert Gerngroß (* 1913), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Gerngroß (1898–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Gerngross